

Nom commun 

 Boissière (sylviculture), lieu planté de buis

Nom de famille 

 Albert Boissière (1866-1939), écrivain et feuilletoniste français, auteur de roman policier ;
 Gustave Boissière (1905-1956), géographe et spéléologue français ;
 Antoine Louis Boissière, (1790-1851), homme politique français ;
 Pierre Boissière (1944-2022), poète et chanteur français occitan ;
 Prudence Boissière (1806-1885), lexicographe

Culture 

 Boissière (roman), est un roman de Pierre Benoit
 Boissière (film), film réalisé par Fernand Rivers en 1937

Toponymie 

 Boissière (métro de Paris), station du métro de Paris sur la ligne 6, dans le 16 arrondissement de Paris, à proximité de la rue Boissière (cf. infra) ;
 Rue Boissière, rue du 16 arrondissement de Paris, ancienne rue du Cœur-Volant puis rue de la Croix Boissière, en référence à une croix ornée de buis le jour des Rameaux) ;
 Villa Boissière, impasse donnant dans la rue Boissière (cf. supra).
 Boissière (rivière), cours d'eau du Finistère (Bretagne), affluent du fleuve côtier La Mignonne.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre